Степан Андреевич Игнатов (1908, дер. Рогозино, Болховский уезд, Орловская губерния, Российская империя — 1966,
Москва, РСФСР) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Амурского обкома КПСС (1955-57).

Биография 

В 1931 г. окончил Крапивенский лесной техникум, в 1949 г. — Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

 1931—1936 гг. — заведующий учебным леспромхозом, директор лесного хозяйства, опытной лесной станции (Московская область).
 1937—1938 гг. — директор Крапивенского лесного техникума (Тульская область).
 1938—1939 гг. — первый секретарь Крапивенского районного комитета ВКП(б) (Тульская область).
 1939—1940 гг. — ответственный организатор Отдела партийных кадров Управления кадров ЦК ВКП(б).
 1940—1946 гг. — третий секретарь Коми областного комитета ВКП(б).
 1946—1949 гг. — второй секретарь Коми областного комитета ВКП(б).
 июль-ноябрь 1949 г. — второй секретарь Амурского областного комитета ВКП(б).
 1949—1956 гг. — председатель Исполнительного комитета Амурского областного Совета.
 1955—1957 гг. — первый секретарь Амурского областного комитета КПСС.
До 1966 г. — преподаватель Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Член ВКП(б) с 1931 г. Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС (1956—1961). Депутат Верховного Совета СССР 3 и 4 созывов.

Награды и звания 

Награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Источники 
 http://www.knowbysight.info/III/02842.asp
 http://www.amurobl.ru/index.php?m=24596&r=4&c=2842&p=13863

Первые секретари Амурского обкома КПСС
Председатели Амурского облисполкома
Вторые секретари Коми обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Вторые секретари Амурского обкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС